Two Bridges – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Two Bridges – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia